Дасслер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Дасслер, Адольф (1900—1978) — немецкий предприниматель, основатель фирмы Adidas.
 Дасслер, Армин (1929—1990) — немецкий предприниматель, сын Рудольфа Дасслера.
 Дасслер, Герберт (1902—1957) — депутат рейхстага, член НСДАП.
 Дасслер, Рейнгард (род. 1933) — немецкий художник и график.
 Дасслер, Рудольф (1898—1974) — немецкий предприниматель, основатель фирмы Puma, брат Адольфа Дасслера.
 Дасслер, Уве (род. 1967) — немецкий пловец, олимпийский чемпион.
 Дасслер, Хорст (1936—1987) — немецкий предприниматель, сын Адольфа Дасслера.
 Дасслер, Штефан (род. 1962) — немецкий автор научно-популярных книг, преподаватель экономики.